Chela steht für:

 Chela (Gliederfüßer), die Scheren der Krebse und Skorpione
 Chela (Gattung), Kielbauchbärblinge, eine südasiatische Gattung der Bärblinge
 Chela (Einheit), ein altes Volumenmaß

Chela ist der Familienname von:
 Juan Ignacio Chela (* 1979), argentinischer Tennisspieler